Kristianstad kan syfta på:

Kristianstads kommun – en kommun i Skåne län
Kristianstad – en tätort som är centralort i Kristianstads kommun
Kristianstads stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1622–1970
Kristianstads församling – tidigare namn en församling i Lunds stift, efter 1948 Kristianstads Heliga Trefaldighets församling
 Kristianstads Heliga Trefaldighets distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län 2016–
IFK Kristianstad – en idrottsförening
Kristianstads DFF  – en damfotbollsklubb